Aegiribacteria ist ein 2016 vorgeschlagener Kandidat für eine Gattung von Bak­terien.
Sie wurde anhand von Genomsequenzen aus der Umwelt identifiziert (Metagenomik), und zwar aus Tiefensediment vom extrem meromiktischen Mahoney Lake in British Columbia (Kanada). Dieser See weist ungewöhnlich hohe Sulfat- und Sulfid­werte in der unteren Wassersäule  (Hypolimnion) auf.
Anhand dieser Analysen wurde festgestellt, dass die Organismen dieser Gattung wahrscheinlich einen fermentativen Stoffwechsel (Gärungs-Stoff­wech­sel) haben, und dass die vorgeschlagene Gattung zum Phylum (d. h. Stamm bzw. Abteilung, ) Fermentibacterota innerhalb der FCB-Gruppe gehört.

Systematik 
Die hier angegebene Konsensus-Taxonomie der Gattung Aegiribacteria und ihrer (möglichen) näheren Verwandtschaft basiert mit Stand 9. März 2022 auf den folgenden Quellen:
 G –  (GTDB)
 L –  (LPSN), Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ)
 N –  (NCBI, )
Mit Fragezeichen versehene Einträge sind unsicher, mit Anführungszeichen veröffentlichte Namen sind nicht gültig veröffentlicht:

Klade (Superphylum): FCB-Gruppe (N)
 Phylum: Fermentibacterota (G), synonym "Candidatus Fermentibacteria" [phylum]  et al. 2016 (N), früher Candidate division Hyd24-12 (N)
 Klasse: Fermentibacteria (G) bzw. Candidatus Fermentibacteria [class] (N)
 Ordnung: Fermentibacterales (G)
 Familie: Fermentibacteraceae (G)
 Gattung: Aegiribacteria (G) alias „Candidatus Aegiribacteria“  et al. 2016 (L,N)
 Spezies: Aegiribacteria sp002030045 (G) alias Ca. Aegiribacteria sp. MLS_C (N,G)
 Spezies: Aegiribacteria sp003644925 (G) alias Ca. Fermentibacteria bacterium B22_G4
 Spezies: Aegiribacteria sp013138965 (G) alias Ca. Aegiribacteria sp. isolate GLR63 (G,N)
 Isolat: Candidatus Aegiribacteria sp. isolate SMBSF04 (N)
 Isolat: Candidatus Aegiribacteria sp. isolate SMBSF24 (N)
 Isolat: Candidatus Aegiribacteria sp. isolate SMBSF55 (N)
 Isolat: Candidatus Aegiribacteria sp. isolate RBin_049 (N)
 ?Familie: „Fermentobadaceae“  (L)
 Gattung: Guhaiyingella  (L) mit Schreibvariante Guhaiyinggella  (N mit abweichender Klassifizierung!)
 Spezies Guhaiyingella guhaiyingii  (L) mit Schreibvariante Guhaiyinggella guhaiyingii  (N)
 Gattung: „Candidatus Sabulitectum“  et al. 2017 (N)
 Spezies: „Candidatus Sabulitectum silens“  et al. 2017 (N), inkl. Candidate division Hyd24-12 bacterium JCC-6 (N)

Anmerkungen:
 NCBI klassifiziert die Gattung Guhaiyinggella in die Ordnung Enterobacterales der Klasse Gammaproteobacteria.
 NCBI synonymisiert die Klasse „Paramycetes“ mit der Klasse Mollicutes unter dem Phylum Tenericutes.

Kladogramm 
Anbei ein bezüglich 16S-rRNA Maximum-Likelihood-basierter phylogenetischer Baum der FCB-Gruppe (Fibrobacteres, Chlorobi, Bacteroidetes) inklusive MLS_C, vereinfacht nach Trinity Hamilton et al. (2016):

Etymologie 
Der Begriff Aegiribacteria leitet sich von Ägir ab, einem nordischen Meeresgott. Dieser galt als berühmter Bierbrauer, was auf den vermuteten Gärungsstoffwechsel dieser Bakteriengruppe widerspiegelt.

Die für den provisorischen Artnamen benutzte Abkürzung MLS_C steht für Mahoney Lake Sediment C.

Literatur 
 Donovan H. Parks, Maria Chuvochina, David W. Waite, Christian Rinke, Adam Skarshewski, Pierre-Alain Chaumeil, Philip Hugenholtz: A proposal for a standardized bacterial taxonomy based on genome phylogeny. Auf: Biorxiv, Version 2, 31. Januar 2018. doi:10.1101/256800 (PrePrint).

Einzelnachweise 

Bakterien